{{Personaj HP|
image=|
bgcolor=#C00|
fgcolor=Gold|
name=Harry James Potter|
gender=Masculin|
date of birth=31 Iulie, 1980|
hair=Negru|
eyes=verzi
|house=Gryffindor
|blood=Semi-sânge
|allegiance=Armata lui Dumbledore; Hogwarts; Ordinul Phoenix|
patronus=Cerb|
portrayer=Daniel Radcliffe
|appearance=Harry Potter și Piatra Filozofală
|last appearance=Harry Potter și Copilul Blestemat"
}}

Harry  Potter este protagonistul cărților Harry Potter scrise de J. K. Rowling. Cărțile prezintă șapte ani din viața orfanului singuratic, care la vârsta de 11 ani descoperă că este vrăjitor și are părinți magicieni. El urmează cursurile de magie la Hogwarts - Școala de Farmece și Vrăjitorie. Sub îndrumarea directorului Albus Dumbledore, Harry află că este deja faimos în lumea vrăjitoriei și că soarta lui este legată de Lordul Cap-de-Mort (Voldemort), vrăjitorul întunecat care i-a ucis părinții și care se presupunea că a murit când a încercat să-l omoare și pe Harry. Rowling a mărturisit că personajul Harry Potter i-a venit în minte în timp ce aștepta un tren întârziat în anul 1990.

 Conceperea și crearea 
După cele spuse de Rowling, ideea cărților  Harry Potter cât și a protagonistului omonim i-a venit în timp ce aștepta un tren întârziat, de la Manchester la Londra, în 1990. Autoarea a spus că în toate aceste ore, ideea „băiatului sfrijit, cu părul negru-ciufulit, ochelari rotunzi și care nu știa că este vrăjitor, a devenit tot mai reală pentru mine”. În timp ce-și dezvolta ideile pentru carte, Rowling s-a decis să-l facă pe Harry un orfan care studiază la o școală-cămin numită Hogwarts. În 1999, ea explică într-un interviu acordat publicației The Guardian: „Harry TREBUIA să fie orfan, așa că este liber, fără teama de a-și dezamăgi părinții. Hogwarts trebuia să fie cămin, jumătate din întâmplările importante au loc noaptea - și aici vine siguranța - având propiul meu copil am înțeles că copiii, mai presus de orice au nevoie de siguranță, iar Hogwarts îi oferă siguranță lui  harry.

Chiar moartea tragică a mamei ei, pe 30 decembrie 1990, a inspirat-o pe Rowling să-l creeze pe Harry ca un copil cu dorul de părinții lui morții, suferința lui devenind din ce în ce mai adâncă și mai reală. În cele din urmă, ea a stabilit că Harry este născut pe 31 iulie, la fel ca ea. Cu toate acestea ea a mărturisit că Harry nu se bazează pe nici un caracter real-viu, „el reprezintă doar o parte din mine”.

 Apariții 
 Prima carte 
Harry Potter apare pentru prima dată în Harry Potter și Piatra Filozofală (Harry Potter și Piatra Vrăjitorului în Statele Unite) ca principalul protagonist al romanului. Când Harry avea puțin peste un an, părinții lui au fost uciși de cel mai puternic vrăjitor întunecat, Lordul Cap-de-Mort, dar din anumite motive, Harry a supraviețuit blestemului fatal, care s-a întors asupra lui Voldemort, rupându-i sufletul de corp. Ca rezultat Harry poartă o cicatrice în formă de fulger pe frunte.

Ca urmare, Harry este descris ca un orfan mizerabil ce trăiește cu singurele lui rude în viață, cruzii Dursley. De ziua când împlinește unsprezece ani află de la Rubeus Hagrid că este vrăjitor, și că va urma cursurile de vrăjitorie la Hogwarts, Școala de Farmece și Vrăjitorii. Acolo află mai multe despre părinții lui și despre legătura dintre el și Voldemort, este sortat în Casa Cercetașilor, devine prieten cu colegii lui Ron Weasley și Hermione Granger și îl împiedică pe Voldemort să obțină piatra filozofală. De asemenea își face și rivali, Draco Reacredință care provine dintr-o familie veche și respectată de vrăjitori, și profesorul de poțiuni, recele Severus Plesneală, mentorul lui Draco și șeful Casei Viperinilor. Ambele rivalități continuă pe tot parcursul seriei. Într-un interviu, în 1999, Rowling a mărturisit că Draco se bazează pe mai mulți batjocoritori pe care i-a întâlnit, iar Plesneală pe un profesor sadic al ei care abuza de puterile lui.

De asemenea a mai mărturisit că capitolul Oglinda lui Erised din Harry Potter și Piatra Filozofală este preferatul ei, oglinda reflectând cea mai adâncă dorință a lui Harry, aceea să-și vadă părinții morți. Cea mai amuzantă scenă a lui Rowling este atunci când Harry eliberează fără să vrea un boa constrictor în prezența îngrozitei familii Dursley.

 A doua carte 
În cea de-a doua carte, Harry Potter și Camera Secretelor, Rowling îl pune pe Harry să lupte cu Tom Marvolo Riddle, memoria lui Cap-de-Mort într-un jurnal secret ce o poseda pe Ginny Weasley, sora mai mică a lui Ron. Când studenți sânge-mâli sunt brusc pietrificați, mulți îl bănuiesc pe Harry că ar fi în spatele atacurilor. Culminant este că Ginny dispare. Pentru a o salva, Harry se luptă cu Riddle și cu monstrul ce se ascundea în Camera Secretelor, vasiliscul, care era responsabil pentru transformările în stană de piatră.

 A treia carte 
În cea de-a treia carte, Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, Harry fuge de la familia Dursley după ce mătușa Marge l-a jignit atât de tare încât Harry nu și-a mai putut controla puterea și a atacat-o. Pe străzile Londrei, este ajutat de Stan Shunpike și de Ernie Prang, șofer al Cavalerobuzului, care îl duc pe Harry până la barul „Ceaunul crăpat”, unde era așteptat de ministrul magiei, Cornelius Fudge. Aici s-a întâlnit apoi cu prietenii lui cei mai buni, Ron Weasley și Hermione Granger. El ajunge sa se lupte cu 100 de dementori care trebuiau sa apere scoala si copiii de prizonierul care a scapat din inchisoarea vrajitorilor, Azkaban. Se dovedeste ca prizonierul era de fapt Sirius Black, nasul lui Harry care era nevinovat.

 A patra carte 

În cea de-a patra carte, Harry Potter și Pocalul de Foc'', Harry afla că va ajunge la cupa mondială de Quiddich. Familia Weasley face o vizită familiei Durlsey. Se întampla evenimente ciudate la cupa mondială de Quiddich. Harry afla că a fost inscris în Trimagiciada unde ajunge să se lupte cu însuși Voldemort. După ce a fost trimis în cimitirul unde era inmormântat tatăl Lui Voldemort printr-un pocal care a fost vrăjit de fiul lui Barty Crouch sub forma lui Alastor Moody care a fost inchis 9 luni într-un cufăr vrăjit .

Familia

Note 

Membri ai Casei Cercetașilor
Membri ai Armatei lui Dumbledore
Jucători de Vâjthaț
Membri ai Ordinului Phoenix